

Architettura 
 Taliesin – edificio di Spring Green, nel Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 Taliesin West – scuola di architettura Scottsdale, in Arizona (Stati Uniti d'America)

Onomastica
Taliesin - nome proprio di persona maschile

Persone 
 Taliesin – poeta gallese